Mastobranchus dollfusi är en ringmaskart som beskrevs av Fauvel 1936. Mastobranchus dollfusi ingår i släktet Mastobranchus och familjen Capitellidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
dollfusi